Vargön, une localité de Suède,
, une île de l'archipel de Piteå, en Suède.